Медушевський Віталій Зенонович (1974—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Медушевський В'ячеслав В'ячеславович — радянський та російський музикознавець, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв Росії.